Blink-182, een Amerikaanse rockgroep
 Blink (software), een layout-engine gebruikt door Google Chrome en Opera gebaseerd op WebKit
 Blink (album), een album van de Amerikaanse zangeres Plumb
 Blink (film), een thriller uit 1994
 Blink (2013), een film uit 2013 
 Blink Uitgevers, een Nederlandse educatieve uitgeverij

Personen:
 Hendrik Blink (1852-1931), een Nederlands hoogleraar economische geografie
 Rogier Blink (1982), een Nederlands roeier

Zie ook
 Blinken (doorverwijspagina)